«Золотая маска» — театральная премия нескольких стран:

 «Золотая маска» — российская театральная премия.
  — польская театральная премия.
  — французская театральная премия.
  — шведская театральная премия.

Другие значения 
  — польский фильм 1939 года режиссёра Яна Фетке.